Грозовська Ольга Романівна (справжнє прізвище — Бо́йченко; 1885(1885), Ізмаїл — ?) — українська співачка (меццо-сопрано).
 Олена Грозовська — українська художниця, ілюстраторка книг, співачка.